Кён (значения):

Топоним 
 Кён (нем. Köhn) — коммуна в районе Плён (Германия).

Фамилия 
 Кён, Жанетт (род. 1968) — шведская концертная и оперная певица.
 Кён, Филипп (род. 1998) — швейцарско-немецкий футболист.

Другое 
 Кён (яп. キョン) — прозвище одного из ключевых персонажей «Меланхолии Харухи Судзумии».
 По-тибетски «кён» значит «брак» (гражданское состояние).